Tempel van Fortuna (Athene)
Tempel van Fortuna (Rome)